Бігуни — для дроблення, розмелювання і змішування різних матеріалів.
 Бігуни — застаріла назва географічних полюсів.
 Множина від «бігун» — спортсмен, який володіє технікою бігу.
 Бігуни — підліткові банди в Кривому Розі, що діяли в 1985—1995 роках.
 «Бігуни» — роман Ольги Токарчук.

Див. також 
 Бігун